Trg hrvatskih velikana (Zagreb)
Trg hrvatskih velikana u Mostaru